Не следует путать с терминами «» и «».
Ке́ллер () — немецкая фамилия, распространена также в России и США.

 Келлеры — прусский и русский графский род.

Известные носители

А 
 Келлер, Аарон (род. 1975) — канадский и японский хоккеист.
 Келлер, Августин (1805—1883) — швейцарский государственный деятель.
 Келлер, Адальберт фон (1812—1883) — немецкий филолог.
 
 
 Келлер, Альфред (1882—1974) — генерал-полковник люфтваффе, участник Первой и Второй мировых войн. Кавалер рыцарского креста.
 Келлер, Андреас (род. 1965) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр.

Б 
 Келлер, Билл (род. 1949) — американский журналист, сотрудник «The New York Times».
 Келлер, Билли (род. 1947) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.

В 
 
  (1873—1943) — немецкий литературовед и нейропсихолог.

Г 
 Келлер, Георг (1823—1916) — прусский политический деятель.
 Келлер, Георг Фридрих (1806—1849) — немецкий композитор и дирижёр, капельмейстер Немецкой оперы в Санкт-Петербурге.
 Келлер, Герард (1829—1899) — голландский писатель.
 
 Келлер, Герольд — швейцарский кёрлингист.
 Келлер, Готфрид (1819—1890) — швейцарский писатель.

Д 
 Келлер, Даниэль (род. 1959) — французский общественный деятель и предприниматель.
 Келлер, Джозеф (1923—2016) — американский математик, специализировавшийся в сфере прикладной математики.
 Келлер, Джон (1928—2000) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Келлер, Дин (1901—1992) — профессор Йельского университета, художник-портретист.
 Келлер, Дин Галлоуэй (1940—2005) — профессор Лайм-академии-колледжа изобразительных искусств, художник.
 Келлер, Дитер (род. 1936) — швейцарский шахматист, международный мастер (1961).
 Келлер, Дитмар (род. 1942) — немецкий политик, министр культуры ГДР.
 Келлер, Дэвид Генри (1880—1966) — американский психиатр, писатель-фантаст.

Ж 
 Келлер, Жанна Вячеславовна (род. 1971) — российская баскетболистка.

И 
 Келлер, Иван Петрович (1826—1899) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Келлер, Ингеборг (Инге) (1923—2017) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.
 Келлер, Иосиф Исаакович (1903—1977) — советский писатель, либреттист, драматург и театральный режиссёр.

Й 
 Келлер, Йенс (род. 1970) — немецкий футболист и тренер.
 Келлер, Йоп (1917—2000) — нидерландский футболист.

К 
 Келлер, Капюсин (род. 1984) — французская певица (сопрано), исполнительница старинной музыки.
 Келлер, Карстен (род. 1939) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.
 Келлер, Кейси (род. 1969) — американский футболист, вратарь сборной США.
 Келлер, Клейтон (род. 1998) — американский хоккеист.
 Келлер, Клит (род. 1982) — американский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Келлер, Клэр Уэйт (род. 1970) — английский модельер, художественный руководитель французских модных домов Chloé (2011—2017) и Givenchy (с 2017).
  (1848—1930) — швейцарский зоолог.
 Келлер, Кристоф (также Целлариус; 1638—1707) — немецкий профессор риторики и истории, разделивший всемирную историю на древнее, среднее и новое времена.

Л 
 Келлер, Лео (1482—1542) — реформатор церкви.
 Келлер, Леонард Берт (1947-2009) — сержант армии США, герой Вьетнамской войны.
 Келлер, Людвиг (1849—1915) — немецкий историк.

М 
 
 Келлер, Марта (род. 28 января 1945) — швейцарская актриса.
 Келлер, Мэри Пейдж (род. 1961) — американская актриса и продюсер.

Н 
  (1834—1865) — австрийский писатель и публицист.
 Келлер, Николай Карлович (1872—1938) — российский генерал-лейтенант.

О 
 Келлер, Освин (1885—1961) — немецкий пианист, музыкальный педагог и композитор.
 Келлер, Отто (1838—1927) — немецкий филолог.

П 
 Келлер, Павел Фёдорович (1883—1980) — граф, российский и румынский офицер, один из первых российских подводников.
 Келлер, Петр Степанович (1909—1997) — российский художник.

Р 
 Келлер, Рейнир Корнелис (1905—1981) — нидерландский шашечный гроссмейстер.
 Келлер, Рето (род. 1994) — швейцарский кёрлингист.
 Келлер, Роберт (1854—1939) — швейцарский ботаник, специалист по систематике растений семейства Розовые.
 Келлер, Род (1900—1954) — канадский генерал, командующий высадкой канадских войск в Нормандии.
 Келлер, Роналд (род. 1958) — нидерландский дипломат, посол Нидерландов в России.
 Келлер, Рудольф (1917—1993) — немецкий шахматист, международный мастер.
 Келлер, Рэйчел (род. 1992) — американская актриса.

С 
 Келлер, Ска (род. 1981) — немецкий политик.
 Келлер, Софи (1850—1929) — датская оперная певица (меццо-сопрано) и преподаватель пения.
 Келлер, Софья Васильевна (или Кёлер; 1829 — не ранее 1907) — русская писательница (литературный псевдоним — Евгений Лунский).

Т 
 Келлер, Тимоти (род. 1950) — американский пастор, богослов и христианский апологет.
 Келлер, Томас (род. 1955) — американский повар, ресторатор, автор книг по кулинарии.
 Келлер, Туре (1905—1988) — шведский футболист, участник чемпионатов мира 1934 и 1938 годов.

Ф 
 
 Келлер, Франц (1913—1991) — швейцарский психолог и писатель.
 Келлер, Фридрих Людвиг фон (1799—1860) — швейцарский юрист и педагог; профессор.
 Келлер, Фриц (1913—1985) — французский футболист, нападающий.

Х 
 
 Келлер, Хелен Адамс (1880—1968) — слепоглухая американская писательница, общественный деятель и преподаватель.
 Келлер, Хомер (1915—1996) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Келлер, Христиан (род. 1980) — датский футболист, опорный полузащитник клуба «Раннерс».

Э 
 Келлер, Эдуард Фёдорович (1817—1903) — граф, русский государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Келлер, Эмиль (1828—1909) — французский политический деятель.
 Келлер, Эрвин (1905—1971) — немецкий хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1936 года.
 Келлер, Эрнст фон (1841—1928) — германский политический деятель, министр внутренних дел Пруссии.
 Келлер, Эрхард (род. 1944) — немецкий конькобежец, двукратный чемпион Олимпийских игр, рекордсмен мира.

Я 
 Келлер, Яков (1568—1631) — немецкий писатель, иезуит.

Составные фамилии 
 Келлер-Зуттер, Карин (род. 1963) — швейцарский политик.
 Келлер-Герман, Эдит (1921—2010) — немецкая шахматистка, гроссмейстер.
 Омиладе-Келлер, Навина (род. 1981) — немецкая футболистка, полузащитник.

Топоним 
 Келлер — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.

См. также 
 
 
 
 Келлер, Джулиан (Геллион) — персонаж комиксов Marvel, член команды Новые Люди Икс.
 Хелен Келлер! Мюзикл — эпизод 414 (№ 61) сериала «South Park».
Келлеровка

Примечания